Neuhofen kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Nowe Dwory, ort, Storpolens vojvodskap, Powiat czarnkowsko-trzcianecki,

Tyskland 

 Neuhofen, Rheinland-Pfalz – kommun i Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Neuhofen im Innkreis, Oberösterreich, Politischer Bezirk Ried im Innkreis, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar